Каштаньє́йра (; , «каштан») — португальська власна назва.

Топоніми

Каштаньєйра (Бразилія)

Віларіню-да-Каштаньєйра — парафія.
 Каштаньєйра (Могадору) — парафія.
 Каштаньєйра-де-Пера — парафія.
 Каштаньєйра-ду-Рібатежу — парафія.